Калифорния Энджелс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 145 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 4
 Выигрышей: 2
 Поражений: 2
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 16
 Очков пропущено: 17

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 18
 Поражений: 11
 Процент побед: 62.07
 Очков набрано: 171
 Очков пропущено: 131

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 160
 Очков пропущено: 139

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 20
 Поражений: 7
 Процент побед: 74.07
 Очков набрано: 201
 Очков пропущено: 104

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 13
 Поражений: 17
 Процент побед: 43.33
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 160

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 103
 Очков пропущено: 135

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 9
 Очков пропущено: 11

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Лос-Анджелес Энджелс
МЛБ в сезоне 1995